Salives est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or ( à  au nord de Dijon) et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Jean Salives (1800-????), préfet du Gard à Nîmes en 1848
 Jean Salives ou Jean-Baptiste Salives, dit Claude Le Maguet (1887-1979), militant anarcho-syndicaliste, pacifiste

Références